La biznaga de coneto (Mammillaria theresae) es una especie de planta perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de Durango en México. Su hábitat natural son los áridos desiertos. Se ha extendido por todo el mundo como planta ornamental. Mammillaria theresae fue descrita por Ladislaus Cutak y publicado en Cactus and Succulent Journal 39(2): 239–241, f. 1–5. 1967. Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género. theresae: epíteto otorgado a Teresa Bock, la esposa del coleccionista de cactus John Bock de Sharon, el descubridor de la especie.

Descripción 
Es una biznaga de la tribu Cacteae, familia Cactaceae. Es un cactus que tiene crecimiento simple o ramificado. Sus tallos son de forma globosa a cilíndrica de 2 a 4 cm de altura y 1 a 2.5 cm de diámetro. Las protuberancias del tallo (tubérculos) son cilíndricos, de color verde olivo con tintes purpúreos y presentan jugo acuoso, el espacio entre ellos (axilas) con motitas de lana. Los sitios en los que se desarrollan las espinas se denominan aréolas, en esta especie tienen forma circular, con más o menos 22 a 35 espinas en la orilla (radiales), blancas translucidas a amarillentas, plumosas. Las flores son medianas y tienen forma de embudo, miden 35 a 45 mm de longitud y 30 mm de diámetro, son de color purpúreas o violeta purpurinas. Los frutos en forma de chilitos, una parte permanece embebido en el tallo, las semillas son negras. Es polinizada por insectos y se dispersa por semillas.

Distribución 
Es endémica del estado de Durango.

Ambiente 
Se desarrolla desde los 2150 a los 2400 msnm, en rocas calcáreas de bosques de pino.

Estado de conservación 
Debido a sus características, esta especie ha sido extraída de su hábitat para ser comercializada de manera ilegal, aunque no se tiene cuantificación del daño que esto ha producido a las poblaciones. Es endémica a México y se considera en la categoría de Amenazada (A) de la Norma Oficial Mexicana 059. En la lista roja de la IUCN se considera Críticamente En Peligro (CR).

Enlaces externos 
 Mammillaria theresae
 Naturalista.

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=theresae

Referencias

Bibliografía 
 CONABIO. 2009. Catálogo taxonómico de especies de México. 1. In Capital Nat. México. CONABIO, Mexico City.

Flora de México
theresae
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1967